Les matchs de l'épreuve de Kayak-polo des Jeux mondiaux de 2017 se déroulent à Wrocław (Pologne) du 28 au  à la Hala Orbita. Deux épreuves de kayak-polo figurent au programme, une masculine et une féminine.

Tournoi masculin

Tour préliminaire

Match de classement

Phase finale

Classement final

Tournoi féminin

Tour préliminaire

Match de classement

Phase finale

Classement final

Podium

Tableau des médailles 

2017
Jeux mondiaux de 2017
Canoë-kayak en 2017